Brumlik ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Brumlík (1911–??), tschechoslowakischer Gewichtheber
 Micha Brumlik (* 1947), deutscher Erziehungswissenschaftler und Publizist
 Walter Fantl-Brumlik (1924–2019), österreichischer Schlosser, Überlebender des Holocaust und Zeitzeuge